La saison 1988-1989 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB. 

Le championnat de Nationale 1A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Seize clubs participent à la compétition. Les douze premiers du championnat sont qualifiés pour les play-offs. Le vainqueur des playoffs est désigné Champion de France. Les équipes classées  et  disputent des barrages avec les clubs classées , , , ,  et  de Nationale 1B et s'affrontent au cours d'un mini-championnat par matchs aller-retour; les deux premiers jouent en Nationale 1A la saison suivante. Les équipes classées  et  descendent en Nationale 1B. 

Le tenant du titre, Limoges, va tenter de conserver son titre. Montpellier, Saint-Quentin et Gravelines ont rejoint la Nationale 1A à l'issue de la saison 1987-1988. En raison du passage de la Nationale 1A de seize à dix-huit clubs pour la saison 1989-1990, il n'y a pas d'équipes reléguées à l'issue de cette saison.

La saison régulière a débuté le 20 septembre 1988 et s'est terminé le 6 mai 1989. Limoges a remporté le championnat pour la cinquième fois de son histoire en battant en finale Orthez deux manches à zéro.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

 Cinq équipes ont été sanctionnés par la LNB : Racing Paris, Nantes, Antibes, Tours et Caen. 18 matchs, considérés comme perdus par forfait dans ce classement pour ces quatre dernières équipes (15 pour Paris), sont en fait des rencontres perdues par pénalité ; les équipes concernées ayant fait jouer plus de deux joueurs non-sélectionnables en équipe de France en dépit du règlement. Le résultat d'un forfait est 2-0 pour l'équipe non sanctionnée, et 0-0 avec  défaite pour 2 équipes sanctionnées qui se rencontrent.

Playoffs 

 
Pour les huitièmes de finale, le match aller se joue chez l'équipe la moins bien classée lors de la saison régulière et le match retour chez l'équipe la mieux classée. La qualification revient à l'équipe ayant inscrit le plus grand nombre de points, en cas d'égalité à 1 victoire partout.

En quarts de finale, match aller chez le mieux classé, match retour chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.

En demi-finales et en finale, match aller chez le moins bien classé, retour et belle éventuelle chez le mieux classé.

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles

Notes et références

Liens internes 
 Pro A (basket-ball)

Liens externes 
  Site officiel de la LNB

1989
Basket-ball en 1988
Basket-ball en 1989
Sport en France en 1988
Sport en France en 1989